Маргаритас има више значења:

 Маргаритас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Маргаритас (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Маргаритас (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Маргаритас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Маргаритас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Маргаритас (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Маргаритас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Маргаритас (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Маргаритас (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Маргаритас (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Маргаритас (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Маргаритас (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Маргаритас (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Маргаритас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику